Långelanda kan syfta på:

 Långelanda socken – en socken i Bohuslän ingick i Orusts östra härad
 Långelanda landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Göteborgs och Bohus län 1863–1951
 Långelanda församling – en församling i Stenungsunds kontrakt i Göteborgs stift
 Långelanda kyrka – en kyrkobyggnad belägen någon kilometer nordväst om Svanesund
 Långelanda distrikt – ett distrikt i Orusts kommun och Västra Götalands län 2016–
 Långelanda tingshus – ett av Sveriges äldsta bevarade tingshus norr om Årjäng i Värmland